Morestone, een fabrikant van modelauto's, die vanaf 1961 Budgie is gaan heten
 Budgie (band), een hardrock- en heavymetalband uit Wales
 Budgie (tekenfilm), een tekenfilm over de helikopter Budgie
 Budgie (televisieserie), een Britse dramaserie uit 1971
 Budgie (software), een desktopomgeving